Che-šan je čínské místopisné jméno, které může označovat

 Che-šan (Che-nan) – městský obvod ve městě Che-pi v provincii Che-nan;
 Che-šan (Chu-nan) – městský obvod v městské prefektuře I-jang v provincii Chu-nan;
 Che-šan (Kuang-si) – městský okres v městské prefektuře Laj-pin v autonomní oblasti Kuang-si;
 Che-šan (Kuang-tung) – městský obvod v městské prefektuře Ťiang-men v provincii Kuang-tung.

Externí odkazy